Никола́й Никола́евич Воло́шин (18 сентября 1984, Курск, СССР) — российский футбольный судья.

Биография 
В 2006 и 2007 годах играл в футбол в смоленском любительском клубе «Лептон-СГАФКТ». Судейскую карьеру начал в 2008 году, работая в соревнованиях любительских команд. С 2010 года в качестве ассистента начал привлекаться к матчам ПФЛ. Дебютировал в ПФЛ в качестве главного судьи 26 апреля 2011 года в мате между липецким «Металлургом» и «Калугой» (0:0), в котором показал 9 жёлтых карточек, одна из которых оказалась для игрока второй и привела к удалению.

С 2013 года Волошин начал судить матчи первенства ФНЛ. С сезона 2014/15 стал привлекаться к матчам российской Премьер-лиги, поначалу как резервный судья. В сентябре 2015 года отсудил матч 1/16 финала Кубка России между армавирским «Торпедо» и московским «Локомотивом».

Дебютировал в Премьер-лиге в качестве главного арбитра 10 августа 2018 года в матче третьего тура «Урал» — «Динамо» (Москва) (1:1), в котором показал 2 жёлтых карточки. По состоянию на 13 декабря 2020 года провёл в высшей лиге 35 матчей. В январе, по итогам первой части сезона, Волошин был отстранён от судейства Премьер-лиги, при этом продолжив работу на матчах ПФЛ и ФНЛ. Перед началом сезона 2021/22 арбитр не попал в списки ни одной профессиональной лиги.

Статистика

Общая 

Итого: Отсужено матчей: 131: Жёлтых: 526. Красных:20. Пенальти«: 24.

Премьер-лига

Примечания 

Футбольные судьи России